Домбрувка-Ґожицька () — село в Польщі, у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства.
Населення —   (2011).

Географія 
Селом тече річка Жабниця та Жиманка.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 
.

Села Домбровського повіту